Hornslet (plaats), plaats in Denemarken
 Hornslet (parochie), parochie in Denemarken